Бережко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области.

Население — 1578 чел. (2018). Административный центр — деревня Бережки.

Географические данные 
Поселение расположено на правому берегу реки Волхов в южной части района, граничит с Киришским районом.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Кириши — Городище — Волхов)
  (Ульяшево — Подвязье — Мыслино)
  (Бережки — Заднево)
  (Заднево — Хотово)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 30 км.

Площадь поселения составляет 405,45 км².

История 
После Великой Отечественной войны центр Прусыногорского сельсовета был перенесён в деревню Бережки. 16 июня 1954 года к Прусыногорскому сельсовету присоединён Братовищенский сельсовет, а 16 сентября 1960 года — Заречский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Прусыногорский сельсовет преобразован в Бережковскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Бережковское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Бережковской волости.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 20 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования
 Бережковское сельское поселение на сайте Волховского района

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волховского района